Mila Gojsalić, hrvatska mučenica
Mila Gojsalića, opera Jakova Gotovca